Mont Saint-Michel er en tidevandsø og kommune i regionen Normandie i Frankrig. Den ligger cirka 1 km fra landets nordkyst ved udmundingen af Couesnon-floden og Avranches. Indbyggertallet var 50  i 1999.

Øen blev befæstet i det 6. og 7. århundrede og hed Mont Tombe. Under Childebert III blev biskoppen af Avaranches, St. Aubert, ifølge katolsk lære pålagt af ærkeenglen Mikael at opføre et kloster og en kirke på øen. Det blev påbegyndt i 708. Klostret blev stående og stedet blev befæstet i 933. Beliggenheden gav fæstningen en vigtig strategisk betydning i forhold til vandløb og havne i området. Kirken er bevaret.

Historiske monumenter
På Mont Saint-Michel er der 61 historiske monumenter.

Galleri

Siden 1979 har øen været på UNESCOs Verdensarvsliste.

Eksterne henvisninger 
Officiel hjemmeside for munkene, der bor på Mont Saint Michel i dag (fransk og engelsk) 

Verdensarvsområder i Frankrig
Øer i Frankrig
Normandiet